Széchenyi tér a következő településeken található:

Széchenyi István tér, Budapest (2011-ig: Roosevelt tér)
Széchenyi tér, Budapest XV. kerülete (Rákospalota)
Széchenyi tér, Esztergom
Széchenyi tér, Győr
Széchenyi tér, Kaposvár
Széchenyi tér, Kecskemét
Széchenyi tér, Kolozsvár
Széchenyi tér, Makó
Széchenyi tér, Mohács
Széchenyi tér, Nagyatád
Széchenyi tér, Pécs
Széchenyi tér, Sopron
Széchenyi tér, Szeged
Széchenyi tér, Zalaegerszeg